Tour Opus 12 est un immeuble dans le quartier d'affaires français de la Défense.
 Opus 12 est un album de Jay Chou.